Číslo 311 může být:

 311 – rok
 311 př. n. l. – rok
 311 (číslo)
 311 (skupina) – hudební skupina
 311. československá bombardovací peruť RAF (№ 311 (Czechoslovak) Bomber Squadron)
 311 South Wacker Drive – mrakodrap